Bernard Dematteis – atleta italiano
J.M. DeMatteis – fumettista statunitense
Martin Dematteis – atleta italiano
Miculà Dematteis – ciclista italiano

Pagine correlate
De Matteis